Вудсон има више значења:
 Округ Вудсон (Канзас)
 Вудсон (Арканзас)
 Вудсон (Тексас)
 Вудсон (Илиноис)